KSK steht für:
 Kantonsschule Kreuzlingen
 Karşıyaka Spor Kulübü, türkischer Fußballverein
 Key Signing Key, ein Schlüssel beim Einsatz von Domain Name System Security Extensions (DNSSEC)
 Kommando Spezialkräfte des deutschen Heeres (Bundeswehr)
 Kommando Spezialkräfte (Schweiz) der Schweizer Armee
 Kompass-Steuerkurs, siehe Kurs (Navigation)
 Kreissparkasse, siehe Sparkasse
 Krieger- und Soldatenkameradschaft
 Kunsthistorischer Studierendenkongress
 Künstlersozialkasse
 Karlskoga Airport (IATA-Code), Flughafen von Karlskoga, Provinz Örebro län, Schweden

ksk steht für:
 Kansa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sioux-Sprache der Kansa in Oklahoma

Abkürzung